

Patronymes 
 Cyril Uwins (1896–1972), pilote d'essai britannique; officier de l'ordre de l'Empire britannique et Air Force Cross
 David Uwins (1780-1837), homéopathe
  (1915–1991), joueur de football australien
  (1913–1998), joueur de football australien 
 Thomas Uwins (1782–1857), peintre britannique, membre de la Royal Academy

Toponymes 
 Uwins, lieu à Cuckfield au Royaume-Uni
 Uwins, île en Australie, partie de Archipel Bonaparte

Voir aussi 
 UWIN, un ensemble de logiciels